Кудряшо́ва — женская форма русской фамилии Кудряшов.

 Известные носительницы 
 Кудряшова, Александра Порфирьевна (род. 1924) — комбайнёр зерносовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кудряшова, Елена Владимировна (род. 1961) — ректор Северного федерального университета.
 Кудряшова, Клавдия Кузьминична (1925—2012) — русская советская оперная певица.
 Кудряшова, Наталья Александровна (род. 1978) — российская театральная и кино-актриса, кинорежиссёр.
 Кудряшова, Нина Васильевна (1927—2014) — первый секретарь Дмитровского горкома КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Кудряшова, Ольга Сергеевна (род. 1978) — белорусская биатлонистка.
 Кудряшова, Раиса Александровна (1934—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.